Irmscher ist der Familienname folgender Personen:

 Almut Irmscher (* 1959), deutsche Autorin 
 Christel Irmscher (* 1946), deutsche Künstlerin
 Edgar Irmscher (1887–1968), deutscher Botaniker
 Günther Irmscher senior (1937–1996), deutscher Rallyefahrer und Unternehmer
 Günther Irmscher junior, deutscher Unternehmer 
 Hans Dietrich Irmscher (1929–2009), deutscher Germanist 
 Harald Irmscher (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Heinz Irmscher (1920–2004), Konteradmiral der Volksmarine
 Johanna Irmscher (* 1952), deutsche Kirchenmusikerin
 Johannes Irmscher (1920–2000), deutscher Altertumswissenschaftler

Siehe auch:
 Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Fahrzeugtuning)